Иван Пешић (Чачак, 7. јула 1989) српски је фудбалер.

Статистика

Клупска 

 Ажурирано 3. фебруара 2019. године.

Трофеји и награде 
Младост Лучани
 Прва лига Србије: 2013/14.

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 

Рођени 1989.
Спортисти из Чачка
Српски фудбалери
Фудбалери Младости Лучана
Фудбалери Бежаније
Фудбалери Новог Пазара
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Везни играчи у фудбалу
Леви бекови у фудбалу
Десни бекови у фудбалу
Фудбалски универзалци